Thetis può riferirsi a:

  Thetis  – figura della mitologia greca, figlia di Nereo e madre di Achille
  HMS Thetis  – nome dato a dodici navi della Royal Navy
  SMS Thetis  – nome dato a due navi della Kaiserliche Marine
  Nave Thetis  – nave in dotazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Thetis – apparato di guerra elettronica utilizzato dagli U-Boot tedeschi durante la Seconda guerra mondiale per confondere i radar alleati
 Thetis Regio – formazione geologica della superficie di Venere